San Juan de la Cruz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José de la Luz, Nuevo León, Doctor Arroyo, 
 San Juan de la Cruz, Guerrero, Coyuca de Catalán, 
 San Juan de la Cruz, San Luis de la Paz, 
 San Juan de la Cruz, Abasolo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar